The Wheel (film), een film
 The Wheel (Rosanne Cash), een muziekalbum uit 1993
 The Wheel (televisieprogramma)
 De vroegere artiestennaam van Nathaniel Rateliff